Cena in Emmaus – episodio biblico legato alla risurrezione di Gesù
 Cena in Emmaus – dipinto di Cavaraggio conservato alla National Gallery a Londra
 Cena in Emmaus – dipinto di Caravaggio conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano
 Cena in Emmaus – dipinto di Pontormo conservato agli Uffizi di Firenze
 Cena in Emmaus – dipinto di Moretto conservato nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia
 Cena in Emmaus – dipinto di Rembrandt conservato nel museo Jacquemart-André di Parigi